! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 181001–181100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 181101–181200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 181201–181300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 181301–181400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 181401–181500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 181501–181600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 181601–181700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 181701–181800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 181801–181900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 181901–182000 [ editare]

Lista planetelor minore (181001-182000)